Aleksandr Proškin – regista russo
 Andrej Proškin – regista russo
 Vitalij Proškin – ex hockeista su ghiaccio russo